Святий Варлаам (†304) — ранньо-християнський мученик з Антіохії.
 Варлаам Іваницький (*бл. 1704 – †після 1778) — український церковний діяч, архімандрит, ректор Смоленської духовної семінарії.
 Варлаам Калабрійський (1290—1348) — візантійський філософ, богослов, астроном і математик, католицький єпископ міста Джераче.
 Варлаам (Козинський) (†21 квітня 1666) — архієпископ-номінат Смоленської архієпархії Руської Унійної Церкви
 Варлаам (Косовський) (*бл 1654 — †5 травня 1721) — український релігійний діяч, православний місіонер у країнах Західного Сибіру, митрополит Смоленський і Дорогобужский (1720–1721).
 Варлаам Печерський — києво-печерський святий (11 століття), преподобний, перший ігумен Києво-Печерського монастиря
 Варлаам (Соловій) (1891—1966) — єпископ УАПЦ в Австралії.

Чоловічі імена